Белый джаз (роман) — роман Джеймса Эллроя
 Белый джаз (фильм) — экранизация романа